André Bloc (1896-1966) – architetto, scultore e pittore francese
 Conrad Bloc (1550-1605) – medaglista olandese